Classe Ticonderoga è il nome di due classi di navi militari dell'US Navy.
Classe Ticonderoga – incrociatore
Classe Ticonderoga (portaerei)